Orendorz ist der Familienname folgender Personen:

Dieter Orendorz (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
Kevin Orendorz (* 1995), deutscher Eishockeyspieler